Брейткопф (Брайткофп) () — немецкая фамилия:

Носители фамилии 
 , (1695—1777) — основатель издательства Breitkopf & Härtel
 Иоганн Готлиб Иммануил Брейткопф, (1719—1794) сын Бернхарда Брейткопфа, ввёл в практику технологию печати нот посредством литерного набора.
 Брейткопф, Фёдор Иванович (1749—1820) — сын Иоганна Брейткопфа, генерал-майор, действительный статский советник, нотный издатель и композитор
 Брейткопф, Анна Ивановна (1751—1823) — первая начальница петербургского и московского училищ ордена Святой Екатерины.

См. также 
 Breitkopf & Härtel (Брейткопф и Гертель) — старейшее музыкальное издательство в мире.

Примечания